Ancoratge (construcció), sistema emprat en construcció per a donar estabilitat a murs pantalles (de formigó) amb grans fondàries d'excavació 
 Ancoratge o fondejador, paratge on troben bona subjecció les àncores dels vaixells 
 Ancoratge (nàutica) tasca de deixar anar l'àncora d'un vaixell per fixar una nau en una posició geogràfica 
 Ancoratge (tribut), impost aplicat antigament a les naus en arribar a un port 
 Ancoratge (fixació), en mecànica o indústria, la subjecció mitjançant eines o elements a un altre element fix 
 Ancoratge químic químic, per a fixar components a una estructura sòlida 
 Pern d'ancoratge, en mecànica o indústria, per a fixar components a una estructura sòlida 
 Punt d'ancoratge, en aeronàutica, per a la subjecció d'elements pesants en un avió 
 Ancoratge (escalada), en escalada, usat per assegurar posicions en una activitat 
 Ancoratge per a bicicletes, element per amarrar bicicletes a la via pública per evitar robatoris 
 Ancoratge a xarxa o tethering, en xarxes sense fil, procés pel qual un dispositiu mòbil amb connexió a Internet actua com a passarel·la per oferir accés a la xarxa a altres dispositius 
 Ancoratge psicològic